A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2004 foi a 35ª edição da competição. A famosa "copinha" é a maior competição de juniores do Brasil, e é disputada por clubes de todo o país. Ministrada em conjunto pela Federação Paulista de Futebol e a Secretaria Municipal de Esportes, foi disputada entre os dias 3 e 25 de Janeiro. O campeão nesta oportunidade, foi o Corinthians, que conquistou a Copa SP pela 5ª vez, contra o São Paulo, no Estádio do Pacaembu, após vencer a final no por 2 a 0.

Regulamento 
A Competição foi disputada em 5 fases: primeira fase, oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinal e final. Participaram da primeira fase um total de 80 clubes, divididos em 20 grupos, portanto de A a T.

Na  primeira fase, os clubes jogaram entre si, dentro do grupo em turno único, classificando-se para as oitavas-de-final, os clubes que obtiveram o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos.
 
Ao término da primeira fase, em eventual igualdade de pontos ganhos entre dois ou mais clubes, aplicou-se, sucessivamente, os seguintes critérios:

 Maior saldo de gols
 Maior número de vitórias
 Maior número de gols marcados
 Confronto direto (somente no empate entre dois clubes)
 Sorteio

Nesta edição, houve algumas mudanças no sistema de classificação no mata-mata:

A Quarta Fase será disputada por 6 clubes que estarão novamente em pares. Serão 5 vencedores dos jogos mais o clube perdedor de melhor campanha até aqui. Enfrentam-se em jogo único e eliminatório. Em caso de empate no tempo normal, haverá cobrança de pênaltis.

As Semi Finais serão disputadas pelos 4 clubes classificados da fase anterior. Serão três vencedores dos jogos mais o clube perdedor com melhor campanha. Os quatro semifinalistas vão enfrentar-se em jogo único e eliminatório. Em caso de empate no tempo normal, haverá cobrança de pênaltis.

Primeira fase

Grupo A (São José dos Campos)

Grupo B (Taubaté)

Grupo C (Paulínia)

Grupo D (São Carlos)

Grupo E (Serra Negra)

Grupo F (Barueri)

Grupo G (Leme)

Grupo H (Limeira)

Grupo I (Mococa)

Grupo J (Ribeirão Preto)

Grupo K (Osasco)

Grupo L (Americana)

Grupo M (Taboão da Serra)

Grupo N (Suzano)

Grupo O (Santo André)

Grupo P (São Vicente)

Grupo Q (São Paulo)

Grupo R (Lençóis Paulista)

Grupo S (Jundiaí)

Grupo T (Bauru)

Fase final

Tabela 
<noinclude>

Segunda Fase

Terceira Fase

Índice técnico

Quarta Fase

Índice técnico

Semifinal

Final

 Corinthians: Júlio César; Édson, Wendel , Alemão  e Fininho ; Rafael, Rosinei, Ednei (Bobô) e Roni (Nilton); Jô e Abuda  (Renato). Técnico: Adaílton Ladeira
 São Paulo: Mateus; Thiago, Edcarlos, Flávio  e André ; Alê , Carlinhos  (Robert), Marco Antônio  e Ernandes (Aílton); Paulo Kraus e Diego Tardelli (Paulo Matos). Técnico: Marcos Vizolli

Premiação

Artilharia

Principais artilheiros:

 7 gols (2)
 Rodrigo Tiuí ()
 William ()

 5 gols (6)
 Lucas (CFA)
 Abuda ()
 Wellington ()
 Rafael ()
 Pituco ()
 Thiago ()

|}

Ligações externas 
  no sítio Bola n@ Área

2004
Futebol de 2004 no Brasil